Molekulska formula -{C8H14O}- se može odnositi na:

 Filberton
 Okt-1-en-3-on